August Dankworth ist der Name folgender Personen: